SBS může znamenat:

Hudba 
 Sunday Bloody Sunday (píseň) – píseň irské rockové skupiny U2
 Sabbath Bloody Sabbath – album anglické heavy metalové skupiny Black Sabbath

Média 
 Seoul Broadcasting System – soukromá jihokorejská rozhlasová a televizní společnost
 Spanish Broadcasting System – rozhlasová a televizní společnost vysílající ve španělštině v USA
 Special Broadcasting Service – australská vícejazyčná a multikulturní rozhlasová a televizní společnost

Informatika 
 Windows Small Business Server

Řízení projektu 
 SBS Scope breakdown structure

Školství 
 SBS Swiss Business School – soukromá škola v Curychu
 St Birinus School – chlapecká střední škola ve městě Didcot, v hrabství Oxfordshire ve Velké Británii
 Stoneleigh-Burnham School – dívčí střední škola ve městě Greenfield v Massachusetts, USA

Vojenství 
 Special Boat Service – britská speciální jednotka patřící pod námořnictvo

Církve 
 Společenství baptistických sborů

Reference

Externí odkazy